Фонтене́-Торсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 90 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 29 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фонтене-Торсі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтене-Торсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза